Исла Гранде има више значења:

 Исла Гранде (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Исла Гранде (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику